Riutort ist der Familienname folgender Personen:

 Marta Riutort, spanische Zoologin und Hochschullehrerin
 Pere Riutort Mestre (1935–2021), mallorquinischer Priester, Pädagoge, Philologe und Liturgist